El topónimo Westwell puede hacer referencia a dos parroquias civiles de Inglaterra y a los pueblos que se ubican dentro de su límite:

 Westwell, en el condado de Kent; o
 Westwell, en el condado de Oxfordshire.